

Persone 
 Cate Shortland – regista e sceneggiatrice australiana
 Suzy Shortland – ex rugbista a 15 neozelandese

Altro 
 Shortland Street – soap opera neozelandese trasmessa su TVNZ 2 dal 25 maggio 1992